Antonio Cabiati (... – ...) – calciatore italiano
 Ottavio Cabiati (1889-1956) – architetto e urbanista italiano